La Coupe Intertoto 1997 est la troisième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 1997. 

La compétition est remportée par le SC Bastia, l'Olympique lyonnais et l'AJ Auxerre qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 1997-1998.

Phase de poules

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Groupe 10 

|}

Groupe 11 

|}

Groupe 12 

|}

Demi-finales 

* - Auxerre et Montpellier qualifiés grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Bastia qualifié après prolongation au match retour

Finales 

* - Bastia remporte la Coupe après prolongation au match retour

Voir aussi 

 Ligue des Champions 1997-1998
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1997-1998
 Coupe UEFA 1997-1998

Coupe Intertoto
Football en 1997